Andreas Weiß o Andreas Weiss è il nome di diverse persone:
Andreas Weiß (organaro 1596) (1596-1670), organaro tedesco
Andreas Weiss (giurista) (1713-1792), giurista svizzero
Andreas Weiß (organaro 1722) (1722-1807), organaro tedesco
Andreas Weiß (giurista) (1954), giurista tedesco
Andreas Weiß (regista) (1968), regista tedesco